Interpolation (von lateinisch interpolare „auffrischen, umformen, verfälschen“) steht für:

 Interpolation (Mathematik), Problem und Verfahren der mathematischen Funktionalanalysis
 Interpolation (Literatur), Veränderung literarischer Texte durch nachträgliche Einschübe und Zusätze
 Interpolation (Musik), abrupter Wechsel zwischen musikalischen Elementen
 Interpolation (Fotografie), Verfahren zur Veränderung der Punktdichte und Kontrastdifferenzierung

Siehe auch:
 Western non-interpolations (Lesarten in der neutestamentlichen Textkritik)